La marque Snake Eyes réalise des clubs de golf de très haut de gamme. La marque a été rachetée en 1998, ainsi que la marque Lynx Golf, par Golfsmith, fondée dans les années 1970 par Carl et Frank Paul.

Entreprise ayant son siège aux États-Unis
Marque de golf